Составы команд-участниц клубного чемпионата мира по футболу 2007 представлены ниже. За 24 часа до своего первого матча они имели право заменить травмированного футболиста. В состав должно было входить по 23 игрока. Окончательные списки из 23 человек необходимо было представить к 30 ноября, выбрав окончательные заявки из предварительных списков по 30 игроков, которые подавались до 16 ноября. Возраст игроков приведён по состоянию на 7 декабря 2007 года — день старта турнира.

Составы

Бока Хуниорс

Милан

Сепахан

Пачука

Уайтакере Юнайтед

Урава Ред Даймондс

Этуаль дю Сахель

Примечания

Ссылки 
 Официальные окончательные заявки 

2007